Rich Thompson (baseball, 1979)
 Rich Thompson (baseball, 1984)